Лос-А́ндес ( — Анди) — багатозначний термін, що може означати таке:

 Лос-Андес (газета) — аргентинська газета з м. Мендоса
 Лос-Андес (департамент) — департамент аргентинської провінції Сальта
 Лос-Андес (місто) — місто у Чилі у провінції Лос-Андес
 Лос-Андес (національна територія) — адміністративно-територіальна одиниця у складі Аргентини, що існувала у 1900—1943 роках
 Лос-Андес (парк) — парк в Буенос-Айресі
 Лос-Андес (провінція Болівії) — провінція у Болівії у складі департаменту Ла-Пас
 Лос-Андес (провінція Чилі) — провінція у Чилі у складі області Вальпараїсо
 Лос-Андес (футбольний клуб) — футбольний клуб з аргентинського міста Ломас-де-Самора
 ARA Los Andes — аргентинський військовий корабель, що використовувався у 1875—1927 роках

Див. також 
 Андес